Elias Canetti
 Georges Canetti
 Jacques Canetti
 Veza Canetti